Uke steht für:

 Übungspartner (Verteidiger) in japanischen Kampfkünsten, siehe Tori und Uke
 Uke (Nigeria), Ortschaft im Bundesstaat Nassarawa in Nigeria

UKE steht als Abkürzung für:
 Universität Kore Enna, Sizilien, siehe Universität Enna
 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
 Urząd Komunikacji Elektronicznej, polnische Behörde für elektronische Kommunikation
 Yorkshire and the Humber (NUTS:UK-Code)

Siehe auch:
 L’uke

Abkürzung